Uphusen steht für:
 Uphusen (Emden), Stadtteil von Emden, Niedersachsen
 Uphusen (Achim), Ortsteil von Achim im Landkreis Verden, Niedersachsen
 KZ Uphusen, Außenlager des KZ Neuengamme im Achimer Ortsteil Uphusen